Gridley può riferirsi a diverse località degli Stati Uniti:
Gridley (California)
Gridley (Illinois)
Gridley (Kansas)